Au Canada, l'Opération des systèmes d'appui au commandement (OSAC) est une partie essentielle de l'État-major du Service des Transmissions au 5e Groupe de soutien de Secteur (5e GSS) au Ministère de la défense nationale.

Détail
L'OSAC est responsable, au sein du Service des Transmissions, de fournir la gouvernance et la vision stratégique, au nom du Chef du service, en vue d'offrir une prestation de services de soutien des TI permettant au SQFT et ses unités hébergées d'avoir un soutien de commandement et contrôle fiable et robuste leur permettant de mieux accomplir leur mission tout en continuant de devenir une organisation des plus efficientes.

L'OSAC fut créé durant l'été 2006 dans le cadre de la réorganisation du Service des Transmissions.

Le Service des Transmissions est divisé en trois grandes entités:

Références 
 Page d'accueil du Service des Transmissions

Services d'assistance